A Copa da França de Futebol de 1923-24 foi uma competição realizada na França, contando como a 7ª edição da história. Teve como campeão o Olympique de Marseille, que derrotou o Sète na final por 3 a 2.

Fases finais 
Abaixo está o esquema das fases finais da competição, que teve diversas outras fases anteriores.

Final

Ligações externas 
 

Copa da França de Futebol
1923 no futebol
1924 no futebol